Ildar Railewicz Fatkullin (ros. Ильдар Раилевич Фаткуллин, tat. İldar Rail uğlı Fətxullin, ur. 16 października 1982 w Ufie) – rosyjski skoczek narciarski i trener narodowości tatarskiej. Występował w barwach klubu Łokomotiw Ufa.

W Pucharze Świata zadebiutował w 1999 w fińskiej miejscowości Kuopio. Rok później zdobył tam swoje pierwsze punkty do PŚ. Jego rekord życiowy w długości skoku to 182 metry (Tauplitz 2006).

W sezonie 2018/2019 został jednym z trenerów męskiej kadry B reprezentacji Rosji w skokach narciarskich.

Skoki narciarskie uprawiał również jego młodszy brat, Robiert Fatkullin.

Igrzyska olimpijskie 
 Indywidualnie
 2002  Salt Lake City/Park City – nie zakwalifikował się (K-90), 35. miejsce (K-120)
 2006  Turyn/Pragelato – 44. miejsce (K-95), 41. miejsce (K-125)
 Drużynowo
 2006  Turyn/Pragelato – 8. miejsce

Mistrzostwa świata 
 Indywidualnie
 2001  Lahti – 46. miejsce (K-116), 11. miejsce (K-90) 
 2005  Oberstdorf – 31. miejsce (K-90), 32. miejsce (K-120)
 Drużynowo
 2005  Oberstdorf – 5. miejsce (K-90), 6. miejsce (K-120)

Mistrzostwa świata w lotach 
 Indywidualnie
 2000  Vikersund – 40. miejsce
 2006  Tauplitz – 32. miejsce
 Drużynowo
 2006  Tauplitz – 7. miejsce

Mistrzostwa świata juniorów 
 Indywidualnie
 1999  Saalfelden am Steinernen Meer – 53. miejsce
 Drużynowo
 1999  Saalfelden am Steinernen Meer – 12. miejsce

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2000/2001: 70.
 sezon 2001/2002: 39.
 sezon 2004/2005: 62.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2000/2001 – 52.
 2001/2002 – 27.
 2004/2005 – 62.

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2001 – 36.
 2005 – 59.
 2006 – 54.

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2002 – 50.
 2005 – 20. 
 2006 – 76.

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Turniej Czterech Narodów

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2006 – 69.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 Rezultaty Fatkullina na oficjalnej stronie FISu

Rosyjscy olimpijczycy
Rosyjscy skoczkowie narciarscy
Rosyjscy trenerzy skoków narciarskich
Tatarscy sportowcy
Urodzeni w 1982
Ludzie związani z Ufą
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2002
Ludzie urodzeni w Ufie